El Conalep Ing. Bernardo Quintana Arrioja (Conalep IBQA) es un plantel educativo de nivel medio superior en México. Fue bautizado de esta manera en honor al ingeniero civil mexicano, Bernardo Quintana. Pertenece a los planteles que forman parte del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica en el Estado de México. Se encuentra ubicado en el municipio de Cuautitlán Izcalli.

Bernardo Quintana
Bernardo Quintana fue un ingeniero civil mexicano que coadyuvó en gran medida al desarrollo de la infraestructura de México durante la segunda parte del siglo XX. Fue fundador y primer presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Construcción en 1953. En 1968, Quintana multiplico hasta nueve veces la industria en la ciudad de Querétaro, incluyendo el transporte urbano, servicios de agua y luz, drenaje, entre otros. Como reconocimiento a sus aportaciones, una de las principales avenidas de Santiago de Querétaro lleva su nombre: Boulevard Bernardo Quintana, la cual es una de las avenidas más transitadas de la ciudad. En su memoria, la institución Conalep entrega una presea que premia a estudiantes de sus diferentes planteles en varias categorías.

Historia 

En el año 2020, las clases presenciales dentro del plantel fueron suspendidas debido a la Pandemia de COVID-19 en México, con el último día de clases dentro de las aulas tomando lugar el 19 de marzo. En su lugar se comenzaron a realizar clases en línea, concluyendo el semestre de esta manera. El 7 de septiembre, se comenzó el nuevo semestre bajo la modalidad «educación a distancia» dentro del plantel, al igual que en planteles de otros estados. A pesar de que el regreso a clases presenciales en el Estado de México se había pactado para el 14 de junio de 2021, el plantel opto por no volver y continuo con clases a distancia, concluyendo otro semestre en esta modalidad el 23 de julio del mismo año, y con un generación más de alumnos, correspondiente a los años 2018-2021, terminando sus estudios de esta forma y sin graduación presencial.

Directores
Entre los directores del plantel se encontraron la maestra Dulce María Olvera Mancera en el año 2014 y la licenciada Alma Teresa Trujillo Avalos quien comenzó a dirigir en el año 2016 y cesó su cargo en 2020. 

El actual director del plantel es el contador público José Lorenzo Lozada Ramírez, quien comenzó a fungir como figura directiva en febrero de 2020.

Oferta educativa
El plantel ofrece cuatro carreras técnicas, Contabilidad, Informática, Máquinas y herramientas y Mecatrónica.

Anteriormente, el plantel también ofrecía la carrera de Mantenimiento de Sistemas Automáticos, reemplazada en 2018 con Mecatrónica.

Actividades del plantel
En 2019, el profesor Joselito Emmanuel Lozada Guarneros del plantel, se presentó en la expo talento de 2019, a la cual también asistieron alumnos del plantel, exponiendo el tema procesamiento de lenguajes naturales aplicado en la detección del síndrome de Asperger. El plantel organiza una carrera bajo el nombre Carrera Lobos Runs Conalep, la cual se lleva a cabo en Cuautitlán Izcalli. También se fomenta el servicio a la comunidad y el cuidado del medio ambiente.

En 2020, se realizó un curso «Comipems 2020» (el cual consiste en enseñar conocimientos básicos para poder realizar un examen de asignación y poder entrar a una preparatoria) dentro de las instalaciones del plantel con el permiso del director José Lozada, el cual tuvo que ser finalizado de manera virtual debido a la pandemia de COVID-19.

Galería

Referencias

Enlaces externos 
 Página oficial
  

Cuautitlán Izcalli
Escuelas del Estado de México
Educación media superior en México
Instituciones educativas establecidas en 1985
México en 1985